Blink – polski dystrybutor filmowy
 Blink – film Michaela Apteda z 1994
 Blink-182 – amerykański zespół muzyczny
 Blink – kontrowersyjny znacznik w języku HTML
 Blink – silnik przeglądarki stworzony przez Google
 Viacom Blink! – rozrywkowy kanał telewizyjny dla kobiet